

Patronyme 

 Adolf Richter (1839-1914), chimiste, industriel, homme politique libéral et militant pacifiste allemand ;
 Adriaan Richter (1966-), joueur de rugby sud-africain ;
 Adrian Ludwig Richter (1803-1884), peintre allemand ;
 Albert Richter (1912-1940), coureur cycliste allemand ;
 Anne Richter (1939-2019), nouvelliste, essayiste, et anthologiste belge de langue française ;
 Bernard Richter (1973-), ténor suisse ;
 Burton Richter (1931-2018), prix Nobel de physique en 1976 ;
 Charles de Richter (1920-1975), auteur français de littérature populaire et de littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Charles Francis Richter (1900-1985), sismologue américain, inventeur de l'échelle homonyme ;
 Conrad Richter (1890-1968), écrivain américain ;
 Daniel Richter (1943-), syndicaliste français ;
 , artiste contemporain allemand (1962-).
 Detlef Richter (1956-), bobeur est-allemand ;
 Dieter Richter (1938-), universitaire allemand ;
 Édouard Frédéric Wilhelm Richter (1844-1913), peintre français ;
 Elise Richter (1865-1943), philologue autrichienne ;
 Emil Theodor Richter (1801-1878), peintre allemand
 Ernst Friedrich Richter (1808-1879), compositeur allemand ;
 Eugen Richter (1836-1906), homme politique allemand ;
 Franz Xavier Richter (1709-1789), compositeur allemand ;
 Gerhard Richter (1932-), artiste peintre allemand ;
 
 
 Henri Joseph Martin Richter (1877-1947), général français ;
 Hermann Richter (1903-1982), expert financier et consultant industriel allemand ;
 Hermann Friedrich Eberhard Richter (1808-1876), botaniste allemand ;
 Hieronimus Theodor Richter (1824-1898), chimiste allemand ;
 Ilona Richter (1953-), rameuse d'aviron allemande ;
 Jason James Richter (1980-), acteur américain ;
 Jean-Louis Richter (1769-1840), général de division français d'origine suisse ;
 Jean-Paul Richter (1847-1937), historien de l'art allemand ;
 Jeremias Benjamin Richter (1762-1807), chimiste allemand ;
 Johann Richter dit Prætorius (1537-1616), astronome et orfèvre nurembourgeois ;
 Johann Paul Friedrich Richter (1763-1825) dit « Jean Paul », écrivain allemand ;
 Jochen Richter (1941-), réalisateur allemand ;
 Johann Sophian Christian Richter (1875-1951), homme politique allemand ;
 Judith Richter (1978-), actrice allemande ;
 
Kamila B. Richter (née en 1976), artiste contemporaine germano-tchèque ;
 Karl Richter (1926-1981), organiste, claveciniste, chef d'orchestre, compositeur allemand ; 
 Kathrin Richter (née en 1961), scénariste allemande ;
 Klaus Richter (1887-1948), peintre et écrivain allemand 
 Kurt Richter (1900-1969), joueur d'échecs allemand ;
 Marco Richter (1997-), footballeur allemand ;
 Marianne Richter (1916-2010), artiste textile suédoise ;
 Max Richter, pseudonyme d'Hermann Schubert (1886-1938), homme politique allemand ;
 Max Richter (1966-), compositeur allemand ;
 Mike Richter (1966-), joueur américain de hockey sur glace ;
 Nico Richter (1915-1945), compositeur néerlandais ;
 Noë Richter (1922-2017), bibliothécaire français ;
 Paul Richter (1895-1961), acteur autrichien ;
 Raphaela Richter (1997-), coureuse cycliste allemande ;
 Robert Richter (1899-1972), cadreur, producteur de cinéma, ingénieur mécanicien et entrepreneur allemand ;
  (1909-1991), physicien autrichien naturalisé argentin ;
 Samantha Richter (1989-), nageuse zimbabwéenne ;
 Sigrun Richter (1964-), luthiste allemande ;
 Sviatoslav Richter (1915-1997), pianiste russe ;
 Wendi Richter (1961-), catcheuse (lutteuse professionnelle) américaine ;
 Werner Richter (1893-1944), général allemand de la Seconde Guerre mondiale ;
Yann Richter (1928-2008), homme politique suisse.

Toponyme 

 Richter, quartier de Montpellier ;
 stade Richter, ancien stade de Montpellier.

Géophysique 
 L'échelle de Richter, nommée d'après Charles Francis Richter, quantifie l'énergie libérée par un tremblement de terre.

Astronomie

Jeu d'échecs 
Kurt Richter, joueur d’échecs allemand  qui a donné son nom à deux variantes d’ouverture :
 Attaque Richter-Veressov ;
 Attaque Richter-Rauzer.

Viticulture 
 Richter 110 et Richter 99 sont des porte-greffes utilisés pour la vigne.

Lien externe 

Patronyme allemand
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme juif